La signification du mot vipère en français peut varier selon le contexte :

Zoologie 
Vipère est un nom vulgaire donné à diverses espèces de serpents qui partagent en général toutes le fait d'être ovovivipares et venimeuses.

Viperidae et Viperinae 
Le terme s'applique plus spécifiquement à la sous-famille des Viperinae, les « vipères vraies », même si certaines espèces peuvent également avoir d'autres noms, comme l'échide des pyramides.

Plus largement, la famille des Viperidae (qui contient les Viperinae) comporte également certains serpents désignés sous le nom de vipères, comme :
 la Vipère de Fea (de la sous-famille des Azemiopinae) 
 la Vipère des cent pas (de la sous-famille des Crotalinae dont les espèces sont en général qualifiées de « crotales »).

Autres 
Par analogie de morphologie ou de venin, le terme « vipère » désigne également des espèces plus éloignées des vipères vraies comme la Vipère de la mort qui appartient à la famille des Elapidae (qui comprend les cobras, mambas, taïpans, serpents-corail…).

Toujours par analogie de forme, on appelle Vipère de mer le poisson Syngnathus acus.

Botanique 
Par analogie avec l'animal, l'herbe à vipère désigne Echium candicans  dont les feuilles sont toxiques.

Archéologie 

La vipère est un hiéroglyphe égyptien représentant les lettres f ou d.

Littérature 
Vipère est le nom de plusieurs personnages de Marvel Comics : La Vipère (Jordan Stryke) et Vipère (Madame Hydra).

Autres
 Vipère, parcours de montagnes russes.

Voir aussi